O Campeonato Português da Primeira Divisão de Hóquei em Campo de 2016/2017 foi a 67ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Hóquei ,  É disputada por 9 equipas, em duas fases. A Associação Desportiva de Lousada conquistou o seu 11º Título.

Clasificação da Fase de Apuramento

Calendário

Notas: 

- **3 - 0 (Falta de Comparência); 

- GD Viso vs Ramaldense FC: (2-1) *Remarcado ao abrigo do exposto no art.º 26.º do Regulamento Geral de Provas 16-17; 

- * ou ** de acordo com o exposto no Comunicado de Disciplina nr 05, 2016-17 (Resultados anulados); 

- NR = Não se realizou

2ª Fase: Play Off

Não pode haver empates; se, no final dos 70 min, o jogo estiver empatado, o vencedor será encontrado no desempate por shoot-outs (SO)

Melhores Marcadores

Referências 

http://fphoquei.pt/blog/2016/09/cnhc-sm-20162017-classificacao-calendario-e-marcadores

http://fphoquei.pt/blog/2016/09/competicao-senior-20162017

http://fphoquei.pt/competicoes/seniores

Ligações externas 
<noinclude>

Campeonato de Portugal